

Onomastica
Hubert – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Uberto

Persone
Ali Hubert – costumista austriaco
Anthoine Hubert – pilota automobilistico francese 
David Hubert – calciatore belga
Dumitru Hubert – bobbista rumeno
Henri Hubert – storico e sociologo francese
Janet Hubert-Whitten – attrice statunitense
René Hubert – costumista svizzero
Hubert – autore di fumetti francese